Сомбернон:

 Сомбернон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Сомбернон — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.